Tanzania
Kiloleli – distretto della regione di Shinyanga 
Kiloleli – circoscrizione della regione del Simiyu
Kiloleli – distretto della regione di Tabora